Појам Маргарета од Баварске може да се односи на:
 Маргарета од Баварске, војвоткиња Славоније
 Маргарета од Баварске, војвоткиња Бургундије, супруга Јована II Неустрашивог
 Маргарета од Баварске, маркиза Мантове
 Маргарета од Баварске, кнегиња Палатината